Ле-Транже́ () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юго-запад от Орлеана, 38 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 181 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini